Пумпалов може да се отнася за:

 Стоян Пумпалов – български футболист
 Ангел Пумпалов – български скиор